Голубни́чий — українське прізвище. Відомі носії:

 Голубничий Володимир Степанович (1936 — 2021) — український легкоатлет, який спеціалізувався в ходьбі, олімпійський чемпіон, рекордсмен світу.
 Голубничий Всеволод Сергійович (1928 — 1977) — економіст, історик, публіцист, політичний та громадський діяч української діаспори, доктор економіки, член УВАН.
 Голубничий Іван Полікарпович (1923 – 1987) — Герой Радянського Союзу.
 Голубничий Зиновій Петрович (1736 — 1810) — український живописець.

Українські прізвища